Пуерто Колорадо има више значења:

 Пуерто Колорадо (Батопилас), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Пуерто Колорадо (Гвадалупе и Калво), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Пуерто Колорадо, Ел Пуертесито (Гвадалупе и Калво), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Пуерто Колорадо (Морелос), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Пуерто Колорадо (Сан Луис де ла Паз), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Пуерто Колорадо (Хенерал Елиодоро Кастиљо), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Пуерто Колорадо (Кардонал), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Пуерто Колорадо (Зимапан), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Пуерто Колорадо (Мадеро), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Пуерто Колорадо (Тузантла), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Пуерто Колорадо (Зизио), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Пуерто Колорадо (Пинал де Амолес), насеље у савезној држави Керетаро у Мексику
 Пуерто Колорадо (Чаркас), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Пуерто Колорадо (Силитла), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Пуерто Колорадо (Росарио), насеље у савезној држави Сонора у Мексику